Strasch steht für:

 Strasch, deutscher Name von Stráž (Mirotice), Ortsteil der Stadt Mirotice, Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien

Strasch ist der Familienname folgender Personen:

 Solomon Naumowitsch Strasch (1870–1934), russischer Bildhauer

Siehe auch:
 Stráž